Воскрешение сына (; )

  Сонамитянки () еврейским пророком Елисеем (Елиша́).
  пророком Илией и Иисусом Христом.

Воскресение